

Persone
 Ágúst Ævar Gunnarsson (1976) – batterista islandese
 Aron Gunnarsson (1989) – calciatore islandese, di ruolo centrocampista
 Brynjar Gunnarsson (1975) – ex calciatore islandese, di ruolo centrocampista
 Carl Gunnarsson (1986) – hockeista su ghiaccio svedese
 Gunnar Gunnarsson (1889-1975) – scrittore islandese
 Gunnar Þór Gunnarsson (1985) – ex calciatore islandese
 Guðmundur Gunnarsson (1945) – politico ed elettricista islandese
 Guðmundur Reynir Gunnarsson (1989) – ex calciatore islandese
 Hans Gunnarsson – scrittore e sceneggiatore svedese
 Hörður Ingi Gunnarsson (1998) – calciatore islandese
 Jan Gunnarsson (1962) – ex tennista svedese
 Johánnes Gunnarsson (1897-1972) – vescovo cattolico islandese
 Lisa Gunnarsson (1999) – astista svedese
 Logi Gunnarsson (1981) – cestista islandese
 Niklas Gunnarsson (1991) – calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Patrik Gunnarsson (2000) – calciatore islandese
 Róbert Gunnarsson (1980) – pallamanista islandese
 Susanne Gunnarsson (1963) – ex canoista svedese
 Sturla Gunnarsson (1951) – regista cinematografico islandese naturalizzato canadese
 Veigar Páll Gunnarsson (1980) – ex calciatore islandese, di ruolo attaccante

Altro
 10265 Gunnarsson – asteroide della fascia principale